Candi (tempel), een Indonesische tempel

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Candi (Tanah Sepenggal), in de provincie Jambi
 Candi (Ampel), in de provincie Midden-Java
 Candi (Bandungan), in de provincie Midden-Java
 Candi (Candisari), in de provincie Midden-Java
 Candi (Karanganyar), in de provincie Midden-Java
 Candi (Ngombol), in de provincie Midden-Java
 Candi (Selomerto), in de provincie Midden-Java
 Candi (Todanan), in de provincie Midden-Java
 Candi (Dungkek), in de provincie Oost-Java
 Candi (Pal Matak), in de provincie Riouwarchipel